Ромашки — топоним:

Россия 
 Ромашки — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Ромашки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Ромашки — хутор в Ленинградском районе Краснодарского края.
 Ромашки — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Ромашки — в Можайском районе Московской области.
 Ромашки — платформа Каменногорского направления Октябрьской железной дороги.

Украина 
 Ромашки — село, в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Ромашки — село, в Мироновском районе Киевской области.
 Ромашки — село, в Ракитнянском районе Киевской области.
 Ромашки — село, в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Ромашки — село, в Лохвицком районе Полтавской области (ликвидировано в 1988 году).

См. также 
 Ромашка — многозначный термин.